Хаэмуасиды — древнеегипетский род, ветвь Рамессидов, занимавший ряд ключевых государственных, военных и религиозных должностей при царях XIX—XX династий Древнего Египта. Основателем рода является один из сыновей царя Рамсеса II наследный принц Хаэмуасет, умерший еще при жизни отца.

Родословная роспись Хаэмуасидов 
 Хаэмуасет I, наследный принц, верховный жрец Птаха ок. 1234—1224 до н.э.
 Рамсес, сем-жрец Птаха
 Иси-Неферет III, царевна
 Хори I, верховный жрец Птаха предп. 1214/3—1203 до н.э.
 Хори II, чати вначале Нижнего, а затем и Верхнего Египта при царе Мернептахе
 Уркхепхемут, ритуальный жрец Птаха
 Меритптах
 Тэмет
 Тебес
 Кама, пророк культа Ваала
 Хори I, царский сын Куша в нач. XII до н.э. при царях Саптахе и Сетнахте
 Хори II, царский сын Куша в 1-й пол. XII до н.э. при царях Рамсесе III—Рамсесе IV
 Пасер III, царский сын Куша в сер. XII до н.э., при царе Рамсесе IV
(?) Унтауат, царский сын Куша в кон. XII до н.э., при царе Рамсесе IX

Династии Древнего Египта
XIX династия Египта
XX династия Египта